Serra de Santo Antonio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra de Santo Antônio (högland), Bahia, 
 Serra de Santo Antônio (ås i Brasilien, Tocantins), 
 Serra de Santo Antônio (ås i Brasilien, Bahia, lat -12,10, long -42,72), 
 Serra de Santo Antônio (kullar), Bahia,

Portugal 

 Serra de Santo António (berg i Santarém, lat 39,65, long -7,98), 
 Serra de Santo António (berg i Castelo Branco), 
 Serra de Santo António (freguesia), Santarém, Alcanena, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar